Буревестник може да се отнася за:

 птици от разред Буревестникоподобни
 Обикновен буревестник
 Полярен буревестник
 за други птици: :Категория:Буревестникоподобни
 Буревестник (Москва), руски футболен отбор